Чаповський Іван (1896—1941) — український громадський діяч; сотник УГА.
 Чаповський Мирослав Миколайович — доктор наук, член НТШ, ґрунтознавець і лісівник у США.
 Чаповський Олександр Миколайович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища